Хобрехт (нем. Hobrecht) — немецкая фамилия.

 Хобрехт, Артур (1824—1912) — прусский государственный деятель.
 Хобрехт, Джеймс (1825—1902) — германский инженер-градостроитель.
 Хобрехт, Макс (1827—1899) — немецкий писатель.